Północny Ocean Lodowaty – Ocean Arktyczny
 Południowy Ocean Lodowaty – Ocean Południowy